Чемпионат Швеции по кёрлингу среди мужчин 2016 проводился с 27 по 31 января 2016 года в городе Питео.

В чемпионате приняло участие 14 команд.

Чемпионом стала команда Karlstads CK Edin (Карлстад; скип Никлас Эдин); команда Karlstads CK выиграла чемпионат в 8-й раз в своей истории, Никлас Эдин как скип команды — в 4-й раз. Серебряные медали завоевала команда Skellefteå CK Eskilsson (Шеллефтео; скип Густав Эскилссон). Бронзовыми призёрами стали команды, проигравшие в полуфиналах: Sundbybergs CK Hasselborg (Сундбюберг; скип Маркус Хассельборг) и Sundbybergs CK Team Zip-Up (Сундбюберг; скип Расмус Врано).

Одновременно и в том же месте проводился чемпионат Швеции по кёрлингу среди женщин 2016.

Формат турнира

Составы команд 

(источник: ; скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты соревнований

Предварительный этап

Стадия А (A-stege) 
Победители стадии А (две команды) проходят сразу в медальный раунд, проигравшие — в стадию В.

Стадия B (B-stege) 
Победители стадии B (три команды) проходят сразу в медальный раунд, проигравшие — в стадию С.

Стадия C (C-stege) 
Победители стадии С (три команды) проходят в медальный этап, проигравшие выбывают.

{{4TeamBracket 
|RD1=Игра 1
|RD2=Игра 2

|score-width=30px
|team-width=190px
|seed-width=

|RD1-seed1=
|RD1-team1=Amatörföreningens CK, Esbjörnsson
|RD1-score1=
|RD1-seed2=
|RD1-team2=
|RD1-score2=

|RD1-seed3=
|RD1-team3=Skellefteå CK Sjöström
|RD1-score3=6
|RD1-seed4=
|RD1-team4=Östersunds CK Majiet
|RD1-score4=3

|RD2-seed1=
|RD2-team1=Amatörföreningens CK, Esbjörnsson
|RD2-score1=3
|RD2-seed2=
|RD2-team2=Skellefteå CK Sjöström
|RD2-score2=8
}}

 Медальный этап (Slutspel) 
Выигравшие в «игре 2» выходят напрямую в полуфиналы, победители полуфиналов разыгрывают финал. Проигравшие в «игре 2» выходят в игру за вторую путёвку в полуфиналы; в этой встрече проигравший получает общее 5-е место. Проигравшие в «игре 1» выходят во встречи между собой, проигравшие в которых получают общее 7-е место, а победители встречаются с проигравшими в «игре 2».Стадия 1.Стадия 2.Стадия 3.'''

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат Швеции по кёрлингу среди женщин 2016
 Чемпионат Швеции по кёрлингу среди смешанных команд 2016
 Чемпионат Швеции по кёрлингу среди смешанных пар 2016

2016
Спорт в Швеции в 2016 году
Январь 2016 года